Хач има више значења:
 Хач (Јута)
 Хач (Нови Мексико)